Катар Лейдис Оупън 2011 е 9-ото издание на Катар Лейдис Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Доха, Катар от 21 до 26 февруари. Мария Шарапова трябва да защитава трофея си от Катар Лейдис Оупън 2008, но решава да не се включи в схемата. Поставената под номер 2 Вера Звонарьова побеждава на финала водачката в схемата Каролине Возняцки с 6 – 4, 6 – 4. При двойките победителки от последното издание на турнира са Квета Пешке и Рене Стъбс. Австралийката обаче се оттегля две седмици преди началото на състезанието и Пешке избира за своя партньорка Катарина Среботник. Двете успешно защитават титлата на чехкинята след 2:1 сета на финала над Хубер / Петрова.

Поставени тенисистки 
  Каролине Возняцки (финал)
  Вера Звонарьова (шампионка)
  Франческа Скиавоне (осминафинал)
  На Ли (осминафинал)
  Йелена Янкович (полуфинал)
  Виктория Азаренка (1 кръг)
  Агнешка Радванска (1 кръг)
  Шахар Пеер (осминафинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (шампионки)
  Лизел Хубер /  Надя Петрова (финал)
  Юн-Джан Чан /  Цзе Джън (полуфинал)
  Нурия Лягостера Вивес /  Анастасия Родионова (полуфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл 
 Схема на двойки 

WTA Тур 2011